Riebelmais oder Ribelmais steht für folgende ähnliche Getreideprodukte:

 Vorarlberger Riebelmais, ein Produkt aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg
 Rheintaler Ribelmais, ein Produkt mit geschützter Herkunftsbezeichnung aus dem schweizerischen und liechtensteinischen Alpenrheintal

Siehe auch:
 Riebel oder Ribel, eine aus oben genannten Produkten hergestellte Speise